Джу́ли Энн Бра́ун (; 31 августа 1958, Ван-Найс, Калифорния, США) — американская , комедиантка, , автор песен, ,  и .

Биография и карьера 
Браун родилась в Ван-Найсе, Калифорния, в семье Селии Джейн (урождённая МакКанн) и Леонарда Фрэнсиса Брауна. Она училась в католической начальной школе в детстве, а затем в Средней школе в Ван-Найсе и в Колледжt Лос-Анджелеса, а затем в Американском театре консерватории.

Браун, пожалуй, наиболее известна по своим работам в 1980-х годах, когда она часто играла характерных девушек долины. Большая часть её комедийной деятельности вращалась вокруг насмешек над известными людьми (часто над Мадонной).

В 1983—1989 годы Джули была замужем за сценаристом и актёром, своим коллегой . В 1994—2007 годы Браун была замужем за сценаристом и актёром Кеном Ратдженом, от которого у неё есть сын.

Избранная фильмография 
Актриса

Режиссёр
  — «Медуза, как быть честной» / Medusa: Dare to Be Truthful 
  — «Агрессивные дамочки» / Attack of the 5 Ft. 2 In. Women

Сценарист
  — «Земные девушки легко доступны» / Earth Girls Are Easy
  — «Квантовый скачок» / Quantum Leap (1 эпизод)
  — «Медуза, как быть честной» / Medusa: Dare to Be Truthful 
  — «Агрессивные дамочки» / Attack of the 5 Ft. 2 In. Women
  — «Camp Rock: Музыкальные каникулы» / Camp Rock
  — «Camp Rock 2: Отчётный концерт» / Camp Rock 2: The Final Jam
 - — «Мелисса и Джоуи» / Melissa & Joey (2 эпизода)

Продюсер
  — «Медуза, как быть честной» / Medusa: Dare to Be Truthful

Композитор
  — «Медуза, как быть честной» / Medusa: Dare to Be Truthful

Дискография 
  — «Goddess in Progress»
  — «Trapped in the Body of a White Girl»
  — «Smell the Glamour»

Примечания

Ссылки 

Комики США
Сценаристы телевидения США
Телережиссёры США
Исполнители Sire Records
Киноактрисы США